Basilidesz ist der Familienname folgender Personen:

 László Basilidesz (* 1979), rumänischer Eishockeyspieler
 Tibor Basilidesz (* 1982), rumänischer Eishockeyspieler